Ма́йкл Бо́уэн (, род. 21 июня 1953, Техас) — американский актёр. «Джеки Браун», «Магнолия», «Меньше нуля» и «Убить Билла. Фильм 1» — самые известные фильмы с его участием. У Боуэна также была периодическая роль Дэнни Пикетта в телесериале «Остаться в живых».

Биография 
Майкл Боуэн-младший — сын актрисы Сони Сорел (; 1921—2004) и художника Майкла Боуэна (англ.; 1937—2009). Единоутробный брат Роберта Кэррадайна (англ.) и Кита Кэррадайна. Его племянницы — актрисы Марта Плимптон и Эвер Кэррадайн.

Майкл Боуэн снимался в некоторых успешных у критиков и прибыльных фильмах 1980-х, 1990-х и 2000-х годов, практически всегда играя обычных людей. Боуэн начинал свою карьеру с эпизодических ролей в таких фильмах как «Девушка из долины» (1983), «Железный орёл» (1985) и «Меньше нуля» (1987), затем, в конце 90-х, прошёл школу ролей второго плана. Он был особенно незабываем в роли полицейского Марка Даргуса, партнёра агента Рэя Николетте (Майкл Китон), в фильме Квентина Тарантино «Джеки Браун» (1997), затем побывал в образе Рика Спектора, недееспособного отца конкурсанта телевикторины Стэнли (Джереми Блэкман) в мозаике Пола Томаса Андерсона о современной лос-анджелесской жизни — «Магнолия» (1999). В последующие 10 лет Боуэн снова снялся у Тарантино в «Убить Билла. Фильм 1» (2003) и сыграл безжалостного и подлого адвоката в психодраме начинающего режиссёра Монти Лапика () «Самолечение» () (2005). Он также взял на себя периодическую роль импульсивного и жёсткого представителя «Других» во втором и третьем сезонах (2006—2007) популярной телевизионной драмы «Остаться в живых».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале